Bleicherbach heißen folgende geographische Objekte:

 Bleicherbach (Donau), Oberlaufname auch Gusenbach, linker Zufluss der Donau bei Ottensheim, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Bleicherbach oder Bach vom Hollinder, rechter Zufluss des Gusenbachs (Bleicherbachs) bei Ottensheim in Oberösterreich
 Bleicherbach (Schwarzbach), linker Teilungslauf des Schwarzbachs (zur Blies) in der kreisfreien Stadt Zweibrücken, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Bleicherbach, anderer Unterlaufname des Stallbach (Kristeinbach), rechter Zufluss des Kristeinbachs bei Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich